Рудница () — польский дворянский герб.

Описание 
Состоит из обращённой шипами вниз подковы, под которой видна летящая вверх стрела. Поле в этом гербе рассечено на две части: голубую и белую. На шлеме три страусовых пера.

В своей книге (Несколько слов о польской геральдике, Краков, 1887) известный польский геральдист Станислав Миерошовский делает однозначный вывод о принадлежности герба Рудница (Настемп) именно к польским гербам. Проводит его происхождение от соединения двух первичных (первоосновных) польских гербов Подковы и Стрелы, таким же образом, как формировалось большинство польских сложных гербов, например: подкова и крест - любич, подкова и стрела (другим образом) - доленга и т.д.

Стрела в геральдике: Стрела является искусственной негеральдической фигурой, которая получила широкое распространение в территориальной геральдике. Стрела олицетворяет мужское начало, а также мужские добродетели - целеустремлённость, мужество, стойкость, быстроту. Как символ неожиданного удара, стрела соотносится в воинской эмблематике с ракетными войсками (обладает также структурным подобием), бомбардировочной авиацией, десантными и диверсионными подразделениями. Оружие дальнего действия, символизм которой определяется её соотнесением с полётом, скоростью, пронизыванием цели и неожиданностью её поражения. Оперение стрел, придающее им устойчивость в полёте, первоначально могло иметь и магическое (на)значение, сообщая стреле качеств птицы (быстрота, лёгкость). Подобно копью и мечу, является солярным символом, означающим лучи Солнца. Не менее важен и присущий стреле фаллический символизм.

Подкова: В геральдике подкова присутствует по всей Европе, как на гербах городов, так и на гербах дворянских родов. Общепринятое геральдическое значения - удача; вторичные смыслы - рост, выносливость. Также подкова — славянский символ рыцаря (как привилегия воевать на коне, то есть быть всадником). Благородный рыцарь, считавший для себя унизительным сражаться пешим, немыслимый без коня, представлял себя или верхом в боевых доспехах (как, например, на гербе Погоня), или, вместо этого помещал на свой герб подкову — самую почётную и любимую славянином эмблему.

Герб используют

Примечания

Ссылки 
 Герб Рудница, изменения и его носители

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Гербы с подковами
Гербы с изображением стрелы
Гербы с изображением трёх страусовых перьев